George Bentinck (1715–1759) – brytyjski oficer, polityk i lord
 George Bentinck (1802–1848) – brytyjski polityk i arystokrata, lord, przewodniczący Partii Konserwatywnej
 George Bentinck (1803–1886) – brytyjski polityk, poseł z West Norfolk
 George Cavendish-Bentinck (1821–1891) – brytyjski polityk i krykiecista